Kurzanov kan som auktorsförkortning betyda:

 Sergei Mikhailovich Kurzanov
 Sergei Kurzanov

Robotskapade auktorsförkortningar